Unge är ett ord med flera betydelser:

 Unge, ett svenskt ord med betydelsen avkomma av djur, vardagligt använt också för människobarn men även ibland för tonåringar/ungdomar.
 Unge, ett svenskt efternamn. Den svenska adliga ätten von Unge, adlad 1712, hette tidigare Unge. Den 31 december 2013 var 123 personer med efternamnet Unge och 34 med efternamnet von Unge bosatta i Sverige. Tillsammans är detta 157 personer.

Personer med efternamnet Unge eller von Unge
 Andreas Unge (1662–1736), kyrkoman och politiker
 Bibbi Unge (född 1951), skådespelare
 Christian Unge (född 1972), läkare
 Erik Adolf Unge (1836–1904), ingenjör, järnvägsbyggare, företagsledare, luftballongkonstruktör
 Ernst von Unge (1844–1910), häradshövding
 Fredrik Otto von Unge (1766–1832), militär, målare och karikatyrtecknare
 Hjalmar Unge (1856–1917), militär
 Hugo von Unge (1849–1935), läkare
 Ingemar Unge (född 1944), författare, kåsör och journalist
 Jonas Unge (1681–1755), kyrkoman och politiker
 Jonatan Unge (född 1979), ståupp-komiker
 Mirja Unge (född 1973), författare
 Nunne von Unge (1923–2007), tecknare och grafiker
 Olof von Unge, flera personer
 Olof von Unge (militär) (1672–1737), viceamiral
 Olof von Unge (jurist) (1899–1991), kammarrättsråd
 Otto Sebastian von Unge (1797–1849), militär, skriftställare och målare
 Pehr Unge (1734–1812), läkare
 Petter Otto Unge (1670–1740), militär
 Thorgny Unge (1891–1974), militär och ämbetsman
 Torkel Unge (1927–2007), jurist
 Vilhelm Unge (1845–1915), militär och uppfinnare

Källor

Svenska efternamn